Tvarditsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tvrditsa (ort), Sliven, Obsjtina Tvrditsa,

Moldavien 

 Tvardiţa, ort, Taraclia rajon, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar